Antonio Vallejo ist der Name folgender Personen:

* Antonio Vallejo-Nájera (1889–1960), spanischer Psychiater und Eugeniker
 Antonio Buero Vallejo (1916–2000), spanischer Autor und Maler